«Believe in me» puede referirse a:

Música 
 Believe in Me (1993), álbum de Duff McKagan.
 Believe in Me (1984), canción de Dan Fogelberg.
 Believe in Me (1998), canción de Regina Belle.
 Believe in Me (2002), canción de Lenny Kravitz.
 Believe in Me (2002), apertura de la 5ª temporada de Pokémon - cantanda por David Rolfe.
 Believe in Me (2005), canción de ATB.
 Believe in Me (2008), canción de Sloan.
 Believe in Me (2008), canción de Demi Lovato.
 Believe in Me (2013), canción de Bonnie Tyler.

Cine 
 Believe in Me (1971), película producida por Robert Chartoff e Irwin Winkler.
 Believe in Me (2006), película dirigida por Robert Collector.